Ханаанейски или Ханаанайски, понякога Канаанейски или Канаанайски може да се отнася за:

 Ханаан, историко-географска област;
 Ханаанци, западносемитска народност;
 Ханаански езици;
 Ханаанански митологични представи;
 Ханаанизъм, културно и идеологическо възродително движение.

Ханаан